«Насьона́л», или «Насьона́л да Маде́йра» () — португальский футбольный клуб из города Фуншал. Основан в 1910 году. В сезоне 2020/2021 вернулся в Примейру спустя сезон после вылета.

История 

Клуб был основан 8 декабря 1910 года.

Наивысшим достижением клуба в чемпионате Португалии является 4-е место в 2004 и 2009 годах.

В сезоне 2009/10 в плей-офф квалификационного этапа первого розыгрыша Лиги Европы клуб встречался с питерским «Зенитом» и, забив в ответном матче гол на последних минутах встречи, выиграл с общим счётом 5:4. Жребий определил в группу к португальцам немецкий «Вердер», австрийскую «Аустрию» и испанский «Атлетик Бильбао». «Насьонал» одержал одну победу, дважды сыграл вничью, трижды проиграл и занял 3-е место.

В сезоне 2011/12 клуб дошел до плей-офф квалификационного этапа Лиги Европы, в котором проиграл английскому «Бирмингем Сити» (0:0, 0:3).

В сезоне 2014/15 «Насьонал» вновь оказался в плей-офф квалификации Лиги Европы и в двух матчах проиграл минскому «Динамо» (0:2, 2:3).

Домашний стадион — «Эштадиу да Мадейра», который вмещает 5 132 зрителя.

Достижения 
 Лига де Онра (Второй дивизион)
 Победитель (2): 1996/97, 1999/2000.

История выступлений

Выступления в еврокубках

Состав

Известные игроки 

  Рафик Халиш
  Марку Айроза
  Матеуш
  Георги Чиликов
  Пауло Ассунсао
  Вендел
  Фернандо Агуяр
  Коштинья
  Фабиу Коэнтрау
  Криштиану Роналду
  Диего Бенальо
  Нейц Печник

Известные тренеры 
  Эурику Гомеш

Примечания

Ссылки 

 

Футбольные клубы Португалии